Deneb el Okab ist die Bezeichnung für:

 Deneb el Okab Australis, Name von ζ Aquilae (Zeta Aquilae) im Sternbild Adler
 Deneb el Okab Borealis, Name von ε Aquilae (Epsilon Aquilae) im Sternbild Adler